Hötzendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hötzendorfer (1918–1995), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Hötzendorfer (1873–1947), österreichischer Politiker